Danilo, właśc. Danilo Luiz da Silva (ur. 15 lipca 1991 w Bicas) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji prawego obrońcy we włoskim klubie Juventus oraz w reprezentacji Brazylii.

Kariera klubowa 
Danilo karierę piłkarską rozpoczął w klubie América Belo Horizonte, którego jest wychowankiem w 2009. W Américe zadebiutował 26 marca 2009 w wygranym 3-0 meczu ligi stanowej Minas Gerais z Uberaba SC. Kilkanaście tygodni później 14 czerwca 2009 w wygranym 2-0 meczu z Guaratinguetą zadebiutował w Série C. W tym roku z Amériką Danilo awansował do Campeonato Brasileiro Série B.

W drugiej lidze zadebiutował 8 maja 2010 w zremisowanym 0-0 meczu z Bragantino Bragança Paulista. Danilo szybko został zauważony przez słynny Santos FC, do którego trafił w lipcu 2010. W Santosie 22 lipca 2010 w przegranym 0-2 meczu z Athletico Paranaense zastępują w 46 min. Zezinho Danilo zadebiutował w lidze brazylijskiej. Pierwszą bramkę w brazylijskiej ekstraklasie Danilo zdobył w swoim trzecim meczu 1 sierpnia 2010 w wygranym 2-1 wyjazdowym meczu z Grêmio Prudente, kiedy to 6 min. otworzył wynik meczu.

Pierwszy sezon w Santosie Danilo zakończył bilansem 26 meczów, w których strzelił 4 bramki. Rok 2011 Danilo rozpoczął od wygrania z Santosem ligi stanowej São Paulo – Campeonato Paulista, po wygraniu w finale z SC Corinthians Paulista. Kilka tygodni później świętował z Santosem po 48-letniej przerwie tryumf w Copa Libertadores. W rewanżowym meczu finałowym z CA Peñarol Danilo w 69 min. zdobył bramkę na 2-0 dla Santosu. Łącznie Danilo zdobył 4 bramki w tych rozgrywkach.

Dobra gra zaowocowała zainteresowanie europejskich klubów. 19 lipca 2011 oficjalnie poinformowano, że Danilo został sprzedany do FC Porto za kwotę 13 milionów euro. Danilo występuje w Porto od stycznia 2012.

1 kwietnia 2015 roku hiszpański Real Madryt poinformował oficjalnie, że podpisał z Danilo sześcioletni kontrakt, który wejdzie w życie 1 lipca tego samego roku.

23 lipca 2017 podpisał kontrakt z Manchesterem City.

Kariera reprezentacyjna 
Danilo w reprezentacji Brazylii zadebiutował 14 września 2011 w zremisowanym 0-0 towarzyskim meczu z reprezentacją Argentyny.

W marcu 2011 Danilo wraz z reprezentacją Brazylii U-20 wywalczył Mistrzostwo Ameryki Południowej U-20. Na turnieju w Peru Danilo wystąpił we wszystkich 8 spotkaniach, w których zdobył bramkę. W sierpniu Danilo wraz z kadrą U-20 zdobył Mistrzostwa Świata U-20. Na turnieju w Kolumbii Danilo wystąpił we wszystkich siedmiu meczach, w których zdobył bramkę.

Życie prywatne 
Danilo jest w związku ze swoją wieloletnią partnerką Clarice Sales z którą ma syna Miguela urodzonego 7 kwietnia 2015 roku.

Przypisy

Bibliografia 
 
 Danilo w bazie Sambafoot 
 
 

Reprezentanci Brazylii w piłce nożnej
Brazylijscy medaliści olimpijscy
Piłkarze América Mineiro
Piłkarze Santosu FC
Piłkarze FC Porto
Piłkarze Realu Madryt
Piłkarze Manchesteru City
Piłkarze Juventus F.C.
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018
Uczestnicy Copa América 2021
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012
Zdobywcy Pucharu Europy i Ligi Mistrzów
Ludzie urodzeni w Bicas
Urodzeni w 1991
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022
Uczestnicy Mistrzostw Świata U-20 w Piłce Nożnej 2011
Mistrzowie Świata U-20 w Piłce Nożnej
Mistrzowie Ameryki Południowej U-20 w Piłce Nożnej
Uczestnicy Mistrzostw Ameryki Południowej U-20 w Piłce Nożnej 2011